Shanker ist der Familienname folgender Personen:

 Nic Shanker (* 1982), deutscher Schauspieler, Buchautor und selbstständiger Barkeeper.
 Sasi Shanker (1957–2016), indischer Filmregisseur